Куриловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список 
 Куриловская волость — в составе Каневского уезда Киевской губернии.
 Куриловская волость — в составе Нижегородского уезда Нижегородской губернии.
 Куриловская волость — в составе Новоузенского уезда Самарской губернии.

См. также